Замуруев — фамилия:

 Замуруев, Роман Глебович (1885—?) — Герой Социалистического Труда.
 Замуруев, Сергей Васильевич (род. 1965) — Почётный работник прокуратуры Российской Федерации.

См. также 
 Заморуев
 Замурование